Klasa okręgowa (grupa bialskopodlaska) – jedna z czterech na terenie województwa lubelskiego klas okręgowych, które od sezonu 2008/2009 są rozgrywkami szóstego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. 

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy lubelskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup bialskopodlaskiej klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (BOZPN).

Od sezonu 2000/2001 zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz miasta Biała Podlaska, wcześniej w latach 1976–2000 była ona przeznaczona dla zespołów z województwa bialskopodlaskiego.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 1993/1994 Orzeł Łosice nie awansował do klasy międzyokręgowej (IV ligi) z 2. miejsca po przegranych barażach.
 Po zakończeniu sezonu 1997/1998 GLKS Rokitno oraz Polonez Biała Podlaska zrezygnowały z gry w IV lidze w sezonie 1998/1999, dzięki czemu do IV ligi awansował LKS Terespol.
 W sezonie 2003/2004 Victoria Parczew awansowała do IV ligi po wygranych barażach.
 Po zakończeniu sezonu 2005/2006 LZS Dobryń zrezygnował z gry w IV lidze w sezonie 2006/2007, dzięki czemu do IV ligi awansowała Victoria Parczew.
 W sezonie 2007/2008 ŁKS Łazy nie awansował do IV ligi z 2. miejsca po przegranych barażach.
 Po zakończeniu sezonu 2008/2009 Victoria Parczew oraz Lutnia Piszczac zrezygnowały z gry w IV lidze w sezonie 2009/2010.
 Po zakończeniu sezonu 2009/2010 GLKS Rokitno zrezygnował z gry w IV lidze w sezonie 2010/2011, dzięki czemu do IV ligi awansował Dwernicki Stoczek Łukowski.
 Decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 16 maja 2020 z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 w Polsce rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 13 kolejek.
 Po zakończeniu sezonu 2019/2020 Lubelski ZPN powiększył z 16 do 24 liczbę drużyn w IV lidze w sezonie 2020/2021, dzięki czemu do IV ligi awansował z 2. miejsca Bizon Jeleniec.
 Unia Żabików zrezygnowała z awansu do IV ligi, podobnie jak pozostałe uprawnione drużyny - Grom Kąkolewnica i Bad Boys Zastawie.
 Grom Kąkolewnica zrezygnowała z awansu do IV ligi, podobnie jak pozostałe uprawnione drużyny - ŁKS Łazy i LZS Dobryń.

Sezon 2022/2023 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

1. miejsce awans do IV ligi, grupy lubelskiej.
Miejsca 15-16 spadek do klasy A.

Sezon 2021/2022 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu Grom Kąkolewnica zrezygnowała z gry w IV lidze w sezonie 2022/2023. Taką samą decyzję podjęły pozostałe uprawnione drużyny – ŁKS Łazy i LZS Dobryń.
 Bizon Jeleniec, Granica Terespol i Ar-Tig Huta-Dąbrowa spadły do klasy A.

Sezon 2020/2021 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu Unia Żabików zrezygnowała z gry w IV lidze w sezonie 2021/2022. Taką samą decyzję podjęły pozostałe uprawnione drużyny – Grom Kąkolewnica i Bad Boys Zastawie.
 Bór Dąbie nie przystąpił do rozgrywek w sezonie 2021/2022 i będzie występował w bialskiej klasie A, w związku z tym w lidze utrzymała się Ar-Tig Huta-Dąbrowa.
 Od sezonu 2021/2022 w bialskiej klasie okręgowej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 2019/2020 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 W związku z pandemią koronawirusa Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwałą nr XXII/1 z dnia 16 maja 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu 13 kolejek meczów przyjęta została jako końcowa kolejność rozgrywek w sezonie 2019/2020.
 Zgodnie z powyższą uchwałą podjęto również decyzję, że z klasy okręgowej do klasy A nie spadnie żadna drużyna.
 Lutnia Piszczac i Bizon Jeleniec awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.

Sezon 2018/2019 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Huragan Międzyrzec Podlaski awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Olimpia Okrzeja spadła do klasy A.

Sezon 2017/2018 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Orlęta Łuków awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Niwa Łomazy i LZS Dobryń spadły do klasy A.

Sezon 2016/2017 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Sokół Adamów awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Dwernicki Stoczek Łukowski, Dąb Dębowa Kłoda i Orzeł Czemierniki spadły do klasy A.

Sezon 2015/2016 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 LKS Milanów awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Janowia Janów Podlaski i Granica Terespol spadły do klasy A.

Sezon 2014/2015 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Lutnia Piszczac awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Orkan Wojcieszków i Unia Krzywda spadły do klasy A.

Sezon 2013/2014 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Grom Kąkolewnica awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Bizon Jeleniec, GLKS Rokitno i Victoria Parczew spadły do klasy A.

Sezon 2012/2013 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Unia Krzywda awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Po zakończeniu sezonu Orlęta II Radzyń Podlaski zrezygnowały z gry w klasie okręgowej w sezonie 2013/14 (drużyna została rozwiązana).
 W związku z tym, że w IV lidze utrzymała się Lutnia Piszczac, a spadkowicz z IV ligi Podlasie II Biała Podlaska oraz Orlęta II Radzyń Podlaski nie przystąpiły do rozgrywek klasy okręgowej sezonu 2013/14 w lidze utrzymały się Victoria Parczew, Bizon Jeleniec i GLKS Rokitno.

Sezon 2011/2012 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Lutnia Piszczac awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Lesovia Trzebieszów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej (drużyna została rozwiązana).

Sezon 2010/2011 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Podlasie II Biała Podlaska awansowało do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Grom Kąkolewnica i Agrosport Leśna Podlaska spadły do klasy A.

Sezon 2009/2010 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu z gry w IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2010/11 zrezygnował mistrz bialskiej klasy okręgowej GLKS Rokitno, dzięki czemu do IV ligi awansował Dwernicki Stoczek Łukowski.
 Polesie Serokomla spadło do klasy A.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu z gry w IV lidze, grupie lubelskiej zrezygnował mistrz bialskiej klasy okręgowej Victoria Parczew oraz wicemistrz Lutnia Piszczac, w związku z tym, w IV lidze utrzymał się Huragan Międzyrzec Podlaski jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
 Janowia Janów Podlaski, Niwa Łomazy i Dąb Dębowa Kłoda spadły do klasy A.

Sezon 2007/2008 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Sokół Adamów awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 ŁKS Łazy przegrał swój mecz barażowy i pozostał w klasie okręgowej.
 Granica Terespol spadła do klasy A.

Sezon 2006/2007 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Huragan Międzyrzec Podlaski awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Tytan Wisznice i Tur Turze Rogi spadły do klasy A.

Sezon 2005/2006 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu z gry w IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2006/07 zrezygnował mistrz bialskiej klasy okręgowej LZS Dobryń, dzięki czemu do IV ligi awansowała Victoria Parczew.
 Dwernicki Stoczek Łukowski i LKS Milanów spadły do klasy A.

Sezon 2004/2005 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Sokół Adamów awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hutnik Huta-Dąbrowa i GLKS Rokitno spadły do klasy A.

Sezon 2003/2004 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Victoria Parczew wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Krzna Trzebieszów spadła do klasy B (w sezonie 2004/05 zrezygnowała z gry w klasie A i będzie występowała w bialskiej klasie B).

Sezon 2002/2003 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 AZS/Podlasie Biała Podlaska awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Tur Turze Rogi, Grom Kąkolewnica i Hutnik Huta-Dąbrowa spadły do klasy A.
 W związku z tym, że Polonez Biała Podlaska zrezygnował z gry w klasie okręgowej w sezonie 2003/04 (drużyna została rozwiązana), w klasie okręgowej utrzymała się Unia Żabików jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz. 
 Od sezonu 2003/04 w bialskiej klasie okręgowej występować będzie 14 drużyn.

Sezon 2001/2002 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Victoria Parczew awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Krzna Rzeczyca i Bizon Jeleniec spadły do klasy A.
 Orzeł Czemierniki wycofał się w trakcie rozgrywek, a w następnym sezonie będzie występował w bialskiej klasie A.

Sezon 2000/2001 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Unia Krzywda, Sokół Adamów, ŁKS Łazy i Hutnik Huta-Dąbrowa zostały przeniesione z siedleckiej klasy okręgowej, a LKS Terespol zmienił nazwę na Granica Terespol.
 Unia Krzywda awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 LKS Milanów spadł do klasy A.
 AZS/Podlasie II Biała Podlaska wycofał się z rozgrywek po 4 kolejce, a jego wyniki zostały anulowane.

Sezon 1999/2000 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Orlęta Radzyń Podlaski awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Dąb Dębowa Kłoda spadł do klasy A.
 W związku z tym, że spadkowicz z IV ligi GLKS Rokitno w sezonie 2000/01 zrezygnował z gry w klasie okręgowej i będzie występował w bialskiej klasie A, w klasie okręgowej utrzymał się Tytan Wisznice jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz. 
 Po zakończeniu sezonu Orzeł Łosice został przeniesiony do siedleckiej klasy okręgowej.

Sezon 1998/1999 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Lutnia Chotyłów zmieniła nazwę na Lutnia Piszczac.
 GLKS Rokitno awansował do IV ligi, grupy Biała Podlaska-Lublin-Radom-Siedlce.
 Wola Biała Podlaska i Orzeł Czemierniki spadły do klasy A.
 Agrosport Leśna Podlaska wycofał się z rozgrywek po 7 kolejce, a jego wyniki zostały anulowane.

Sezon 1997/1998 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu z gry w IV lidze, grupie Biała Podlaska-Lublin-Radom-Siedlce w sezonie 1998/1999 zrezygnował mistrz bialskiej klasy okręgowej GLKS Rokitno oraz wicemistrz Polonez Biała Podlaska, dzięki czemu do IV ligi awansował LKS Terespol.
 LKS Milanów i Zryw Kolembrody spadły do klasy A.
 Turowia Turów po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek bialskiej klasy A w sezonie 1998/1999 (drużyna została rozwiązana).

Sezon 1996/1997 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Orzeł Łosice awansował do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Biała Podlaska-Siedlce.
 Płomień Rudno i Bratex Łosice spadły do klasy A, ale po zakończeniu sezonu nie przystąpiły do rozgrywek bialskiej klasy A w sezonie 1997/1998 (obie drużyny zostały rozwiązane).

Sezon 1995/1996 
Od sezonu 1995/1996 zastosowano obecną punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek LZS Rzeczyca zmienił nazwę na Krzna Rzeczyca.
 Victoria Parczew awansowała do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Biała Podlaska-Siedlce.
 Perła Sławatycze po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek bialskiej klasy A w sezonie 1996/1997 (drużyna została rozwiązana).
 Spójnia Siedlanów spadła do klasy A.

Sezon 1994/1995 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek LZS Połoski zmienił nazwę na Avena Połoski.
 Orlęta Radzyń Podlaski awansowały do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Biała Podlaska-Siedlce.
 Avena Połoski po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek bialskiej klasy A w sezonie 1995/1996 (drużyna została rozwiązana).

Sezon 1993/1994 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 AZS AWF II Biała Podlaska awansował do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Biała Podlaska-Siedlce.
 Orzeł Łosice przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w klasie okręgowej.
 LZS Hanna po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek w sezonie 1994/1995 (drużyna została rozwiązana).
 Janowia Janów Podlaski i LZS Kobylany spadły do klasy A.

Sezon 1992/1993 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Unia Żabików awansowała do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Biała Podlaska-Siedlce.
 Niwa Łomazy po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek w sezonie 1993/1994 (drużyna została rozwiązana).

Sezon 1991/1992 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Orzeł Łosice awansował do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Biała Podlaska-Siedlce.
 W związku z tym, że od sezonu 1992/93 w bialskiej klasie okręgowej występować będzie 10 drużyn nikt nie spadł do klasy A.

Sport w województwie lubelskim
Biała Podlaska